Poimenski seznam evroposlancev iz Cipra'.

Seznam

Glej tudi 
 seznam ciperskih politikov
 seznam evroposlancev iz Cipra
 Poimenski seznam evroposlancev
 Poimenski seznam evroposlancev po državah

Ciper
Evroposlanci